Массини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Массини, Екатерина Августовна (настоящая фамилия Веденяпина; 1838 или 1840—1912) — оперная певица (сопрано), педагог.
 Массини, Эджицио (иногда Эгицио Массини; 1894—1966) — румынский дирижёр итальянского происхождения.